Benedek Mihály (1748–1821) református püspök
Benedek Mihály (1950) szerkesztő, fordító, Benedek Elek dédunokája
Benedek Mihály (1954) politikus